Moco de pavo puede referirse a:
El nombre común de la planta Acalypha hispida.
El nombre común de la planta Amaranthus hypochondriacus.
El nombre común de la planta Amaranthus quitensis.
El nombre común de la planta Amaranthus retroflexus.
Un tipo de carúncula.